Savić ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Savić (* 1989), kroatische Tennisspielerin
 Beka Savić, serbische Opern- und Theaterregisseurin
 Darko Savić (* 1979), serbischer Fußballspieler
 David Savić (* 1985), serbischer Tennisspieler
 Dejan Savić (* 1975), serbischer Wasserballspieler
 Dragoljub Savić (* 2001), serbischer Fußballspieler

 Duško Savić (* 1968), bosnischer Fußballspieler
 Igor Savić (* 2000), bosnischer Fußballspieler
 Ljubiša Savić (1958–2000), bosnisch-serbischer Paramilitär, Politiker und Polizeipräsident
 Maja Savić (* 1976), montenegrinische Handballspielerin

 Marta Savić (* 1966), jugoslawische Sängerin

 Milunka Savić (1888–1973), serbische Soldatin
 Miodrag Savić (* 1977), serbischer Schachspieler
 Miroslav Savić (* 1973), serbischer Fußballspieler
 Mladen Savić (* 1979), österreichischer Schriftsteller und Philosoph
 Nenad Savić (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Pavle Savić (1909–1994), jugoslawischer Chemiker und Physiker
 Radmila Savić (* 1961), jugoslawische Handballspielerin
 Sergej Milinković-Savić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Sonja Savić (1961–2008), serbische Schauspielerin
 Srđan Savić (1931–2020), jugoslawischer Leichtathlet
 Stefan Savic (* 1994), österreichischer Fußballspieler 
 Stefan Savić (* 1991), montenegrinischer Fußballspieler
 Suzana Šuvaković Savić (1969–2016), serbische Opernsängerin
 Tanja Savić (* 1985), serbische Sängerin
 Vanja Milinković-Savić (* 1997), spanisch-serbischer Fußballspieler
 Vladan Savić (* 1979), montenegrinischer Fußballspieler
 Vujadin Savić (* 1990), serbischer Fußballspieler